Géniaux est le patronyme de plusieurs personnalités françaises de la même famille :
Charles Géniaux (1870-1931), romancier, poète, peintre et photographe.
Claire Géniaux (1879-1971), femme de lettres et épouse de Charles.
Paul Géniaux (1873-1929), photographe et frère de Charles.